Die Prva Liga RS 2002/03 war die insgesamt achte Saison der Republika Srpska und die erste als nur noch zweithöchste Spielklasse Bosnien-Herzegowinas im Fußball der Männer. Sie begann am 17. August 2002 und endete am 14. Juni 2003.

Meister wurde der FK Modriča Maxima.

Modus 
16 Mannschaften starteten in die Saison. Diese spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. FK Boksit Milići zog wegen finanzieller Probleme nach der Hinrunde zurück, sodass deren absolvierten 15 Spiele annulliert wurden und die Rückserie mit 15 Mannschaften zu Ende geführt wurde.

Der Meister stieg in die Premijer Liga 2003/04 auf, während die letzten drei Teams in die drittklassige Druga Liga abstiegen.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle bihsoccer.com 

2002
Fußballsaison 2002/03